GalliumOS é uma distribuição Linux para dispositivos com Chrome OS, desenvolvida pelo projeto GalliumOS, suportado pela comunidade. A distribuição utiliza o ambiente de desktop Xfce e é feita para o hardware do Chrome, incluindo o Chromebook, o Chromebox, o Chromebit e o Chromebase. O GalliumOS beta1 foi lançado em 10 de novembro de 2015.

Recursos 
O Gallium é baseado no Xubuntu e mantém compatibilidade com os repositórios do Ubuntu. Várias fontes indicam que o tempo de inicialização dos Galliums é mais rápido do que as distribuições do Linux feitas para o Chrome OS. Ele é otimizado para limitar as paradas(stalls) e possui drivers integrados no touchpad.

O Gallium é compatível com alguns dispositivos Chrome. É necessário preparar o dispositivo de maneiras diferentes com base no chipset de hardware.

Ver também 

 Xubuntu

Ligações externas 

 Website oficial 
 GalliumOS wiki  

Distribuições Linux